Nutter oder van Nutter ist der Familienname folgender Personen:

 David Nutter (* 1960), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Donald Grant Nutter (1915–1962), US-amerikanischer Politiker
 Michael Nutter (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Rik van Nutter (1929–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Nutter (1557–1600), Dominikanerpriester und Märtyrer

Orte mit Namen Nutter:
 Nutter (New Hampshire), Vereinigte Staaten
 Nutter (Niederlande), Ort in den Niederlanden
 Nutter Fort, West Virginia, Vereinigte Staaten